Роџер Федерер је пети пут освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6:0, 7:6(9:7).

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Новак Ђоковић (финалиста)
  Енди Мари (треће коло)
  Давид Ферер (друго коло)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (полуфинале)
  Јанко Типсаревић (друго коло)
  Хуан Монако ''(друго коло)

<li> Џон Изнер (одустао од учешћа)
<li> Марди Фиш (четвртфинале)
<li> Жил Симон (одустао од учешћа)
<li> Марин Чилић (четвртфинале)
<li> Александар Долгополов (прво коло)
<li> Кеј Нишикори (треће коло)
<li> Филип Колшрајбер (прво коло)
<li> Енди Родик (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2012.